(2310) Ольшания () — астероид главного пояса, который был открыт 26 сентября 1974 года советской женщиной-астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской астрофизической обсерватории и назван в честь Героя Советского Союза старшего лейтенанта Константина Ольшанского, в память о подвиге морских пехотинцев и сапёров, которые в марте 1944 года принимали участие в десантной операции под его командованием по освобождению города Николаева. Бо́льшая часть бойцов погибла, все 68 участников десанта получили звания .

См. также 
 Список астероидов (2301—2400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Людмилой Журавлёвой
Астероиды, названные в честь людей